Vada (Italië), een plaats (frazione) in de Italiaanse gemeente Rosignano Marittimo
 Vada (India), een census town in het district Thane van de Indiase staat Maharashtra
 Vada (Romeinse plaats in Nederland), een Romeinse nederzetting in Nederland
 Vada (gerecht)